Die Kozerki Open 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Grodzisk Mazowiecki. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 1. bis 7. August 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in der Gmina Grodzisk Mazowiecki